Akkerscherm, ook wel Ammi genoemd.

Personen met de naam Ammi:
Ahmed Ammi, speler van ADO Den Haag